

Persone
 Matsudaira Hirotada – daimyō giapponese
 Matsudaira Ienobu – samurai e daimyō giapponese
 Matsudaira Ietada – samurai e daimyō giapponese del ramo Fukōzu
 Matsudaira Ietada – samurai giapponese del ramo Katahara
 Matsudaira Kiyoyasu – daimyō giapponese
 Matsudaira Nobutaka – samurai giapponese
 Matsudaira Motoyasu – militare giapponese
 Matsudaira Nobuyasu – figlio maggiore di Tokugawa Ieyasu
 Matsudaira Tadateru – daimyō giapponese
 Matsudaira Tadayori – daimyō giapponese
 Matsudaira Tadayoshi – daimyō giapponese

Altro
 Clan Matsudaira – nobile clan giapponese di samurai e daimyō